Datar Lebar (Taba Penanjung), een plaats in Indonesië
Datar Lebar (Lais), een plaats in Indonesië
Datar Lebar (Semendo Darat Ulu), een plaats in Indonesië